Појам Нава може да се односи на:
 Нава (Империја), је насеље у Италији у округу Империја, региону Лигурија
 Нава (Леко), је насеље у Италији у округу Леко, региону Ломбардија
 Нава (Торино), је насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт
 Нава (Вербано-Кузио-Осола), је насеље у Италији у округу Вербано-Кузио-Осола, региону Пијемонт
 Горан Нава, српски атлетичар
 Нава (богиња)